Отцы-основатели:

 Отцы-основатели Европейского союза
 Список основателей Канадской конфедерации
 Отцы-основатели США